Zabierzów – wieś w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Zabierzów
 Zabierzów – wieś w województwie opolskim, w powiecie krapkowickim, w gminie Walce
 Zabierzów – część wsi Augustów w województwie mazowieckim, w powiecie radomskim, w gminie Kowala
 Zabierzów – część wsi Racławówka w województwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim, w gminie Boguchwała
 Zabierzów – stacja kolejowa w Zabierzowie, w województwie małopolskim
 Zabierzów – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim
 Zabierzów – dawna gromada w powiecie krakowskim w województwie krakowskim

Zobacz też 
 Zabierzów Bocheński (gmina), Zabierzów Bocheński, Kmita Zabierzów, Kmita Zabierzów (piłka nożna)